Vicent Marzà i Duch (Castelló, 1954-2004) pedagog i escriptor.
 Vicent Marzà i Ibàñez (Castelló, 1983) fill de l'anterior, pedagog i Conseller de Cultura de la Generalitat Valenciana en la IX legislatura.